Штёбер (нем. Stöber) — немецкая фамилия.

 Штёбер, Август (1808—1884) — немецкий писатель.
 Штёбер, Адольф (1811—1892) — прусский писатель.
 Штёбер, Даниил Эренфрид (1779—1835) — эльзаско-немецкий писатель.
 Штёбер, Франц Ксавер (1795—1858) — австрийский гравёр.

Примечания